Příjmení Joyner nese více různých osobností:

 Al Joyner (* 1960) – americký atlet
 Florence Griffith-Joynerová (1959–1998) – americká atletka
 Jackie Joynerová-Kerseeová (* 1962) – americká atletka
 Kitty O'Brien Joyner (1916–1993) – americká elektroinženýrka